Tarno peut désigner :

Tarno, une localité de Croatie située dans la municipalité de Ivanić-Grad, comitat de Zagreb ;

Tarno, un surnom donné par ses élèves à Jean-François Tarnowski, un théoricien et critique de cinéma, ainsi qu'un scénariste français.